Lochvycja může být:

 Lochvycja (město) – město v Poltavské oblasti na Ukrajině
 Lochvycja (řeka) – řeka v Poltavské oblasti na Ukrajině, přítok Suly v povodí Dněpru